Lingenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Annegret Lingenberg (* 1941), deutsche Theologin
 Fritz Lingenberg (1890–1984), deutscher Ratschreiber und Politiker (SPD)
 Heinz Lingenberg (1927–1996), deutscher Historiker
 Rolf Lingenberg (1929–1978), deutscher Mathematiker
 Wilfried Lingenberg (* 1969), deutscher Musiker und Altphilologe